Michael Potter (wielrenner) - Australisch wielrenner
 Michael Potter (rugby) - Australisch rugbyspeler en -coach
 Michael Potter (immunoloog) - Amerikaans arts en immunoloog